Алекса́ндр Данилович Шумахер:

 Шумахер, Александр Данилович (1820—1898) — российский сенатор, действительный тайный советник.
 Шумахер, Александр Данилович (1855—1917) — депутат Государственной думы Российской империи.